Repkin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Repkin, kasachischer Eishockeyspieler
 Sjarhej Repkin, weißrussischer Handballschiedsrichter